Тангаур (племя) — родовое объединение в составе башкир.
 Тангаур (Кугарчинский район) — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.